«Фізкультура і спорт» — популярний ілюстрований місячник, орган Ради Союзу спортивних товариств і організацій УРСР, виходив у Києві 1957—1965.
 «Фізкультура і спорт» — радянський і російський ілюстрований науково-популярний і літературно-художній журнал.
  — радянське (потім російське) видавництво з випуску літератури з фізичної культури і спорту у Москві.